Біні — багатозначний термін.

Етнонім

 Біні (самоназва — біні, Обінна, едо, едо) — народ на півдні Нігерії чисельністю бл. 1,3 млн осіб.
 Біні — мова народу біні, поширена в нігерійському штаті Едо, що і дало йому другу назву —едо .

Прізвище 
 Альфредо Біні (1926–2010) — італійський продюсер.
 Граціано Біні (1955) — італійський футболіст та тренер.
 Карло Біні (пом. 1833) — італійський патріот, купець з Ліворно.